Franciaország
Saint-Martin-des-Champs, település Cher megyében
Saint-Martin-des-Champs, település Finistère megyében
Saint-Martin-des-Champs, település Manche megyében
Saint-Martin-des-Champs, település Seine-et-Marne megyében
Saint-Martin-des-Champs, település Yonne megyében
Saint-Martin-des-Champs, település Yvelines megyében